El término El Santo puede designar, en esta enciclopedia:

 a El Santo (1917-1984), nombre artístico del luchador mexicano Rodolfo Guzmán;
 a El Santo (n/d), novela;
 a El Santo (1997), película estadounidense;
 a El Santo, personaje de ficción creado por Leslie Charteris, protagonista de novelas, películas y series de TV;
 a El Santo (años 1960), serie de TV británica;
 a El Santo (n/d), rapero (MC) componente de Falsalarma.